Линкенхайм-Хохштеттен () — коммуна в Германии, на земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ.  Население составляет 11 944 человека (на 30 сентября 2019 года). Занимает площадь 23,60 км². Официальный код  —  08 2 15 105.

Находится на правом берегу Рейна, в 17 км к северу от г. Карлсруэ. Образован в результате слияния в 1975 году двух муниципалитетов — Линкенхайм(-а) и Хохштеттен(-а).

В город заходит северная ветка трамвая-метро маршруты S1 и S11. Линкенхайм-Хохтеттен—Эттлинген

В километре от города находится Институт ядерных отходов ().

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга
Города на Рейне